de Franse naam voor de Duitse stad Trier

 Trèves (Rhône)
 Trèves (Gard)
ook: 
Chênehutte-Trèves-Cunault,  Maine-et-Loire
Saint-Laurent-de-Trèves,  Lozère

En:
 Kanton Trèves